Венчик — в православии бумажная или тканевая лента, полагаемая на лоб умершего при погребении после омовения тела. На венчике помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи (т.е. деисус) и текст Тресвятой песни «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который, по учению церкви, получает в Царствии Небесном христианин за свою праведную жизнь: . После окончания отпевания усопшего, при прощании с ним перед погребением, венчик целуют наряду с иконой, полагаемой в гроб.

На погребаемых священников венчик не возлагается.

Ссылки 
 
 Венчик // Православная Богословская Энциклопедия. Том 3. Издание Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник» за 1902 г.
 Венчик // Православная энциклопедия
 Слепинин К. Православный обряд погребения

Предметы похоронного обряда
Православные традиции